Mark (Freuder) Knopfler, un auteur, compositeur, guitariste et chanteur britannique, leader du groupe Dire Straits.
 David Knopfler, musicien britannique, frère de Mark, premier guitariste rythmique de Dire Straits.